Эвелин Тули Хант (;  — ) — американская поэтесса.

Окончила Колледж Уильяма Смита в городе Дженива (штат Нью-Йорк). Жила и работала в городке Иден (округ Эри), затем на пенсии переселилась в Эджуотер во Флориде.

Наиболее известна как автор англоязычных хайку. Начала публиковать их в 1959 году, долгие годы регулярно публиковалась в журналах American Haiku и Modern Haiku. В начале 1970-х гг. привлекла всеобщее внимание авторов и читателей англоязычного хайку литературной мистификацией — экспериментальными хайку выдуманного автора Тао Ли (), будто бы американца китайского происхождения, в которых каждая из трёх строк записывалась по вертикали (слово под словом), имитируя тем самым запись японских стихотворений столбцами иероглифов.

Другие стихотворения Тули Хант вошли в её ранние сборники «Взгляни опять, Адам» (; Нью-Йорк, 1961) и «Под баобабом» (; Чикаго, 1964). Отдельную известность принесло Хант стихотворение «Меня лиловому учила» (; 1964): три четверостишия, посвящённые памяти матери, которая вынуждена была растить свою дочь в нищете, были опубликованы более чем в 40 различных антологиях оно послужило источником вдохновения для писательницы Элис Уокер при создании романа «Лиловый цвет» (), удостоенного Пулитцеровской премии и послужившего основой для знаменитого фильма.

Примечания 

Поэты США
Хайдзины